Bartling är ett tyskt efternamn, som burits av bland andra:

 Friedrich Gottlieb Bartling (1798–1875), tysk botaniker
 Molly Bartling (född 1971), svensk illustratör

Se även 

 Olle Bærtling (1911–1981), svensk konstnär

Tyska efternamn